Thaler je priimek več oseb:
 Franc Thaler (1865—1936), slovenski narodnoobrambni delavec
 Peter Thaler (*1953), slovenski modni kreator
 Rezika Thaler (1888—1984), sopranistka, operna pevka
 Stefan Thaler, jazz glasbenik
 Zoran Thaler (*1962), slovenski politik, mednarodni politolog, diplomat in podjetnik

Zunanje povezave